La Serie A1 1987-88 fue la edición número 66 de la Lega Basket Serie A, la máxima competición de baloncesto de Italia. La temporada regular comenzó el 15 de octubre de 1988. Los diez mejor clasificados accederían a los playoffs, junto con los dos primeros lasificadios de la Serie A2. Los clasificados entre el 11 y el 14 jugarían un play-out junto con ocho equipos de la A2, los clasificados entre la tercera y la décima posición. Los doce equipos se dividieron en dos grupos, verde y amarillo, enfrentándose todos contra todos en un sistema de liga. El primero de cada grupo ascendería o se mantendría en la máxima categoría.

El campeón sería por primera vez en su historia el Scavolini Pesaro tras derrotar en la final al Tracer Milano en cuatro partidos. Descendieron a la Serie A2 Basket Brescia, Irge Desio y Neutroroberts Firenze, mientras que consiguieron plaza de ascenso Cantine Riunite Reggio Emilia, Yoga Bologna y Alno Fabriano.

Temporada regular

Clasificación

Playoffs

Play-out
Los play-out se organizaron en dos grupos de seis equipos cada uno, jugándose una liguilla de ida y vuelta. Participaron los clasificados entre los puestos 11 y 14 de la Serie A1, y los clasificados del 3º al 10º puesto en la Serie A2. Los dos primeros clasificados de cada grupo jugaría la temporada 1988-1989 en la Serie A1, el resto en la Serie A2.

Grupo verde

Alno Fabriano asciende a Serie A1; Neutroroberts Firenze desciende a Serie A2.

Grupo amarillo

Ningún equipo del grupo amarillo asciende o desciende.

Referencias

Enlaces externos
 Web oficial de Lega Basket

1988
Baloncesto en 1987
Baloncesto en 1988